Ива́н Васи́льевич Васи́льев:
 Васильев, Иван Васильевич (1810-е — 1870-е) — цыганский музыкант.
 Васильев, Иван Васильевич (1880—1905) — деятель российского рабочего движения.
 Васильев, Иван Васильевич (1882—1974) — советский чувашский певец и педагог.
 Васильев, Иван Васильевич (1892—1938) — эсер, член Учредительного Собрания.
 Васильев, Иван Васильевич (1899—1944) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Васильев, Иван Васильевич (1900—1987) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Васильев, Иван Васильевич (1905—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Васильев, Иван Васильевич (1906—1962) — полковник, Герой Советского Союза.
 Васильев, Иван Васильевич (1909—1977) — советский самбист, тренер.
 Васильев, Иван Васильевич (1911—1988) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Васильев, Иван Васильевич (род. 1936) — советский геолог.
 Васильев, Иван Васильевич (род. 1979) — российский футболист.

 Васильев, Иоанн Васильевич (1858—1927) — удмуртский литератор.